een mannelijke persoonsnaam, zie Theodorus (naam)
 Theodorus van Cyrene (5e eeuw v.Chr.), Grieks wiskundige
 Theodorus van Gadara (1e eeuw), retoricus
 Sint Theodorus, christelijk martelaar
 Theodorus van Mopsuestia (+428), Turks theoloog
 Theodorus van Antiochië (Syrisch), Syrisch patriarch van Antiochië (649-667)
 Theodorus van Tarsus, aartsbisschop van Canterbury (668-690)
 Theodorus van Antiochië (Grieks), Grieks patriarch van Antiochië (751-797)
 Theodorus van Celles (+1236), kruisvaarder en kloosterstichter
 Theodorus (molen)